Мвема (Mwema) — фамилия. Известные носители:

 Мвема, Жан-Марк (род. 1989) — бельгийский баскетболист.
 Мвема, Стивен (род. 1963) — кенийский боксёр.